PVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Shanghai-Pudong, Shanghai, Cina